Lukovac je ime več manjših otočkov v Jadranu:

 Lukovac, otoček južno od Mljeta
 Lukovac, otoček  južno od Hvara
 Lukovac, otoček južno od Korčule
 Lukovac, otoček vzhodno od Raba
 Hrid Lukovac, otoček južno od Hvara
 Lukovac Mali, otoček v skupini Lastovnjaci
 Lukovac Srednji, otoček v skupini Lastovnhaci
 Lukovac Gornji, otoček v skupini Lastovnjaci